nigahiga est une chaîne populaire anglophone sur la plateforme YouTube créée par une bande d'amis américains dont Ryan Higa, personne ayant donné son nom à la chaîne et animateur principal de celle-ci, Sean Fujiyoshi, Tim Enos et Tarynn Nago (appelés collectivement « L'équipage Yabo »). Nigahiga travaille habituellement seul, sauf pendant les vacances scolaires lors de sa visite chez Hilo et collabore avec l'équipage Yabo. Ils sont connus pour leurs vidéos comiques postées sur le site YouTube et qui ont été vues plus de 2 milliards de fois.

Vie personnelle 
Ryan Higa est né à Hilo le  et a étudié au lycée Waiakea High School. Il a ensuite déménagé à Las Vegas pour aller étudier le cinéma à l'UNLV. Ce déménagement intervenu après que Ryan Higa ait commencé à faire des vidéos sur Youtube a fortement influencé les vidéos réalisées par la suite dont Ryan est souvent le seul personnage.

Il est dans une longue relation avec l'actrice Arden Cho, tel qu'annoncé dans sa vidéo "Revealing my not-so-secret GF!"

Carrière sur Youtube

Débuts 
Ryan Higa et Sean Fujiyoshi ont commencé à poster des vidéos sur YouTube d'eux-mêmes. Ils ont rapidement étendu au-delà des chansons, avec une variété d'autres pièces comiques. Des apparitions occasionnelles sont faites par Tim Enos, Ryan Villaruel, Kyle Chun, et Tarynn Nago, connus collectivement sous le nom de « Crew Yabo ». Leurs clips comiques ont généré des millions de fans anglophones, notamment grâce à leurs chansons Shed a Tear et Nice Guys (une de leurs vidéos les plus visionnées). Ce groupe allie humour et belles mélodies, ce qui plaît au public.

Carrière solo 
Ryan Higa a créé sa seconde chaîne Youtube intitulée HigaTV en 2011. Il y poste des vidéos de type vlog et des scènes coupées au montage ou bien ratées. En , la chaîne détient un peu plus de 2,5 millions d'abonnés.

Des stars font leur apparition dans les vidéos Nigahiga, comme Jeremy Lin ou Jay Park par exemple.

Ryan Higa a co-écrit son propre film Agents of Secret Stuff, à l'instar d'autres Youtubers tels l'AVGN et Shane Dawson).

Apparitions 
 En référence à sa vidéo How to be ninja qui l'a révélé, Ryan Higa a joué le rôle d'un ninja dans une vidéo du duo Smosh.
 Ryan Higa a co-présenté les 2 saisons de la web émission Internet Icon.
 Il joue le rôle principal de son propre film Agents of Secret Stuff.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Vidéaste web humoristique
Vidéaste web américain
Étudiant de l'université du Nevada à Las Vegas
Naissance à Hilo
Naissance en juin 1990
Vidéaste web sur YouTube